Armand Gaultier de La Guistière (1791-1856),  personnalité politique française 
 Armand Gaultier de La Guistière (1825-1893), personnalité politique française, fils du précédent